Katokhóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Katokhórion, ort, Joniska öarna, Lefkas, 
 Erátyra, ort, Västra Makedonien, Nomós Kozánis, 

Robotskapade Greklandförgreningar